Эпиктет:

 Эпиктет (ок. 50—138) — древнегреческий философ; раб в Риме, потом вольноотпущенник; основал в Никополе философскую школу.
 Эпиктет — древнегреческий вазописец, представитель стиля краснофигурной вазописи эпохи архаики на рубеже VI-V веков до н. э.